Das Damendoppel der French Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Betty Stöve und Wendy Turnbull. Das Finale bestritten Kathy Jordan und Anne Smith gegen Ivanna Madruga und Adriana Villagrán, das Kathy Jordan und Smith in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1980